Häckel steht für:
 Häckel (Bergbau), Fahrstock, Steigerstock, ein festlicher Handstock

Häckel oder Haeckel ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Haeckel (1781–1871), preußischer Jurist und Beamter, Vater Ernst Haeckels

 Georg Haeckel (1873–1942), deutscher Fotograf, siehe Gebrüder Haeckel
 Hans Häckel (* 1942), deutscher Meteorologe
 Heinrich Haeckel (1859–1921), deutscher Chirurg
 Heinrich Jakob von Häckel († 1760), kaiserlicher Offizier, Kunstsammler und Philanthrop
 Hermann Haeckel (1855–nach 1912), deutscher Gärtner und Pomologe
 Ingeborg Häckel (* 1937), deutsche Politikerin (CDU)
 Julius Wilhelm Haeckel (1866–1940), deutscher Jurist und Stadthistoriker von Potsdam
 Karl Haeckel (1824–1897), deutscher Jurist, Bruder Ernst Haeckels
 Otto Haeckel (1872–1945), deutscher Fotograf, siehe Gebrüder Haeckel
 Walter Haeckel (1868–1939), deutscher Maler, Sohn von Ernst Haeckel 

Siehe auch:
 Heckel (Begriffsklärung)
 Hackel (Begriffsklärung)
 Haeckl